Myrtle puede referirse a:
Myrtle la llorona, personaje ficticio del universo de Harry Potter.
Localidades de Estados Unidos:
Myrtle (Minnesota)
Myrtle (Misisipi)
Myrtle Beach
North Myrtle Beach

sv:Spöken i Harry Potter#Missnöjda Myrtle